Христов — болгарская фамилия. Женская форма фамилии — .

Известные носители 
 Христов, Александр (род. 1985) — болгарский боксёр.
 Христов, Александр Григорьевич (1909—1943) — Герой Советского Союза.
 Христов, Борис (1914—1993) — болгарский оперный певец.
 
 Христов, Венцислав (род. 1988) — болгарский футболист.
 Христов, Винчо (1918—1943) — болгарский партизан Второй мировой войны.
 Христов, Владимир Кириллович (1949—2020) — российский предприниматель.
 Христов, Войтех (род. 1945) — чехословацкий футбольный арбитр.
 Христов, Георгий (род. 1985) — болгарский футболист.
 Христов, Джёрджи (род. 1976) — македонский футболист и тренер.
 
 Христов, Добри (1875—1941) — болгарский композитор, хоровой дирижёр, музыкальный теоретик, педагог.
 Христов, Ивайло (род. 1955) — болгарский кинорежиссёр.
 Христов, Иван (род. 1982) — болгарский гребец.
 Христов, Кирилл (1875—1944) — болгарский писатель-публицист и поэт-лирик. 
 Христов, Константин Владимирович (род. 1962) — певец.
 Христов, Лазар (род. 1954) — болгарский гребец-байдарочник. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1980.
 Христов, Мариян (род. 1973) — болгарский футболист.
 Христов, Мартин (род. 1997) — македонский футболист.
 
 Христов, Христо (1926—2007) — болгарский кинорежиссёр и художник.

